Kapás (földmérték)
Kapás (település)